Павлихино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена на правом берегу реки Великая, в 3 км к югу от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 24 человека.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района